Вашля́ев — русская фамилия. Известные носители:

 Вашляев, Борис Фёдорович (род. 1948) — советский конькобежец и тренер по конькобежному спорту;
 Вашляев, Геннадий Васильевич (1922—1956) — Герой Советского Союза.